Údolní nádrž Lipno är en reservoar i Tjeckien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Prag. Údolní nádrž Lipno ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. I omgivningarna runt Údolní nádrž Lipno växer i huvudsak barrskog. Den sträcker sig 19,4 kilometer i nord-sydlig riktning, och 21,8 kilometer i öst-västlig riktning.

Följande samhällen ligger vid Údolní nádrž Lipno:

 Horní Planá (2 278 invånare)
 Loučovice (1 951 invånare)
 Frymburk (1 324 invånare)
 Černá v Pošumaví (835 invånare)
 Lipno nad Vltavou (517 invånare)
 Přední Výtoň (255 invånare)

I övrigt finns följande vid Údolní nádrž Lipno:

 Brandl (en skog)
 Lhotský vrch (en kulle)
 Pestřice (ett vattendrag)

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Södra Böhmen
Insjöar i Tjeckien större än 10 kvadratkilometer